Фарбауті — бог штормів у скандинавській міфології
 Фарбауті — супутник Сатурна